Змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 2 та 4 березня. Участь взяли 43 спортсмени з 20 країн.

Результати

Кваліфікація

Група 1

Група 2

Фінал

Примітки